Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Uruguay. IJsland heeft geen ambassade in Uruguay.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Uruguay
IJslandse